The Album Formerly Known As… — третий сольный альбом Карла Крэйга, выпущенный в 2005 году голландским лейблом Rush Hour Recordings после шестилетнего перерыва в сольном творчестве.

Об альбоме 
«The Album Formerly Known As…» выполнен в типичном для Крейга стиле — своеобразное детройтское техно, которое записывал человек, предпочитающий экспериментировать, и выпускать музыку для головы, а не для ног. Красивое, местами очень танцевальное, мелодичное техно.

Список композиций 
 Technology (Version) — 4:54
 Mind Of A Machine (Version) — 6:56
 Science Fiction (Version) — 5:40
 One Day Soon (Version) — 6:33
 Landcruising (Version) — 6:13
 Einbahn (Version) — 4:51
 Home Entertainment (Version) — 5:44
 Sparkle — 5:03
 A Wonderful Life (Version) — 6:55
 Technoloambient (Max Dub) — 5:44
 Home Enterambient (Caya Dub) — 5:40

Ссылки 
 Рецензия на artistdirect.com
 The Album Formerly Known As… на discogs.com

Album Formerly known as…, The
 2005 10 31